«Амика» — опера Пьетро Масканьи.
 «Амика» — бывший польский футбольный клуб из города Вронки.